Irrfahrt steht für:

 eine Fahrt auf falschen Wegen, siehe Reise
 literarisches Motiv (Odysseus, Israeliten in der Wüste, Ahasveros, der Fliegende Holländer)
 eine Zufallsbewegung als mathematisches Modell, siehe Random Walk
 Als konkretes Beispiel die symmetrische einfache Irrfahrt

Siehe auch:
 Odyssee (Begriffsklärung) als in vielen Sprachen verbreitetes Synonym für eine Irrfahrt